Simon Crowe (nascido em 14 de abril de 1955, Dublin, Irlanda) é um baterista da banda irlandesa The Boomtown Rats.

Ligações externas

Naturais de Dublin
Bateristas da Irlanda